Planes (pel·lícula) 
 estació de les Planes, estació de la xarxa de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya que pertany a les línies suburbanes S1 i S2 de la línia Barcelona-Vallès, al barri de Les Planes del districte de Sarrià - Sant Gervasi de Barcelona
 Entitats de població:
 Planes de la Baronia o Planes, població a la comarca del Comtat (País Valencià)
 Planes del Puig (Castellvell del Camp), nucli de població al municipi de Castellvell del Camp (Baix Camp)
 Les Planes (Barcelona), poble al barri de Vallvidrera, Tibidabo i les Planes (districte de Sarrià - Sant Gervasi, Barcelona)
 Les Planes (Sant Cugat del Vallès), part d'aquesta població que pertany al municipi de Sant Cugat del Vallès
 Les Planes (l'Hospitalet de Llobregat), barri al municipi de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
 Les Planes (Vallmoll), nucli al municipi de Vallmoll (Alt Camp)
 Les Planes (Sant Joan Despí), barri del municipi de Sant Joan Despí (Baix Llobregat)
 Les Planes d'Hostoles, poble i municipi de la Garrotxa
 Les Planes de Llanars, entitat de població al municipi de Llanars (Ripollès) 
 Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes, barri al districte barceloní de Sarrià - Sant Gervasi, a la serra de Collserola
 Masies:
 Les Planes (Guixers), masia del municipi de Guixers (Solsonès)
 Les Planes (la Vall de Bianya), a la Garrotxa
 Les Planes (Sant Pere de Vilamajor), masia al municipi de Sant Pere de Vilamajor (Vallès Oriental)
 les Planes (Sant Mateu de Bages)
 les Planes (Sant Sadurní d'Osormort), a Osona
 Les Planes de Besora, masia al municipi de Navès a la comarca del Solsonès
 Planes del Cortès, masia al municipi de Sant Pere de Vilamajor (Vallès Oriental)
 Muntanyes:
 Les Planes (Pallejà), muntanya del municipi de Pallejà, Baix Llobregat)
 Les Planes (la Pobla de Claramunt), muntanya del municipi de la Pobla de Claramunt, a l'Anoia 
 Planícies:
 Les Planes (Erinyà), plana agrícola del municipi de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 Les Planes (Rivert), plana agrícola del municipi de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 Les Planes (Vilamolat de Mur), plana agrícola del poble de Vilamolat de Mur, en el municipi de Castell de Mur (Pallars Jussà)
 Les Planes de Besora
 Les Planes de Frontanyà

 Les Planes (l'Esquirol),
 Les Planes (Clariana de Cardener),
 Les Planes (el Plomall),